Tuz kan syfta på:
 Tozkhurmato, en stad i Irak
 Tuz, en tillfällig maskot för operativsystemet Linux